Casa iubirii este o emisiune reality-show matrimonială difuzată pe Kanal D România începând din 4 aprilie 2022. Emisiunea este prezentată de Andreea Mantea. 

Emisiunea Casa iubirii poate fi urmărită: 
LUNI - VINERI 10:00/16:30,
WEEKEND: 16:00/19:00

Regulament 
-

În ce constă show-ul 

14 concurenţi, 7 fete şi 7 baieti, vor intra în Casa iubirii pentru a-şi găsi dragostea, iar Andreea Mantea le va fi alături pe tot parcursul show-ului, ghidându-i cu empatie, pe drumul sinuos al descoperirii de sine şi a celuilalt. La capătul acestei experienţe cu totul speciale vor exista doi câştigători, o fată şi un băiat, fiecare dintre aceştia intrand în posesia premiului de 10.000 de Euro. În fiecare săptămână a difuzarii show-ului, în Galele ce se vor desfăsura în fiecare duminică, va fi ales de telespectatori, prin vot, Favoritul/Favorita săptămânii, care va avea parte atât de recunoasterea publicului, cât şi de un premiu de 5 000 de lei.

Acțiunea se desfășoară într-o "casă" împânzită de camere de filmat: așa-numita Casa Iubirii. În ea, timp de mai multe luni, sub supravegherea permanentă a camerelor de supraveghere locuiesc concurenții. Concurenții sunt împărțiti în: nurorile (sau fetele), ginerii (sau băieții) și mamele ginerilor (sau soacrele). Pe perioada concursului, "băieții" și "fetele" se întâlnesc și au format relații mai mult sau mai puțin de dragoste.

Concurenții

Note